Фатахов — фамилия; имеет женскую форму Фатахова.

 Известные носители 
 Фатахов, Алибек (1910—1935) — лезгинский советский писатель.
 Фатахов, Артём Фаридович (род. 1979) — российский регбист, член сборной России.